Assedio di Alessandria d'Egitto (48 a.C.), novembre 48 – febbraio 47 a.C.
 Battaglie navali di Alessandria d'Egitto (48 a.C.), dicembre 48 a.C.
 Assedio di Alessandria d'Egitto (30 a.C.), 31 luglio – 1º agosto 30 a.C.
 Assedio di Alessandria, 29 ottobre 1174
 Battaglia di Alessandria (1391), 25 giugno 1391
 Battaglia di Alessandria, 21 marzo 1801